transfer (informatyka) 
 transfer (psychologia)
 transfer (sport)
 transfer po BA (brydż)
 Transfer – film z 2007 roku
 transfer budżetowy